El realizador es el responsable de plasmar en imágenes los contenidos del guion de una película o de un programa de televisión. 

En cine es lo mismo que director. En televisión, en cambio, el realizador es, por lo general, quien dirige la fase técnica de grabación tanto en estudio como en exteriores, mientras que el director puede ser el responsable de los contenidos de un programa.

En Hispanoamérica, al igual que en Estados Unidos, no se emplea la expresión realizador, sino director o director general. En España ambos títulos se aplican indistintamente para directores de cine, mientras que el de realizador se aplica a los profesionales que tienen funciones equivalentes al del director cinematográfico.

La formación del realizador de televisión es más amplia. Incluye la de dirección cinematográfica y requiere un mayor conocimiento y práctica para la ejecución de programas en directo, tanto en estudio como en exteriores con varias cámaras. Esta labor implica el control simultáneo de equipos electrónicos muy sofisticados y la coordinación de otros profesionales que colaboran en el estudio, control técnico, unidades móviles y estaciones de televisión (operadores de cámara, grafistas, iluminadores, escenógrafos, técnicos de sonido, mezcladores, técnicos de VTR, técnicos de enlaces, ingenieros, etcétera).

La expresión proviene del término francés réalisateur, usado en Francia tanto en cine como en televisión para los directores.

Oficios del cine
Ocupaciones de la televisión